Сметана — многозначный термин:

 Сметана — кисломолочный продукт.

Фамилия 
 Сметана, Августин (1814—1851) — австрийский философ чешского происхождения, был близок к левому гегельянству.
 Сметана, Бедржих (1824—1884) — австрийский композитор чешского происхождения, пианист и дирижёр.
 Сметана, Зденек (1925—2016) — чешский художник-мультипликатор и иллюстратор, режиссёр, сценарист.

Другое 
 (2047) Сметана — астероид.

См. также 
 Сметона